Gleiten steht für:
 Gleiten, Bewegungsform; siehe Reibung#Gleitreibung
 Gleiten, Gleitflug in der Luftfahrt
 Gleiten auf dem Wasser in der Schifffahrt; siehe Verdränger und Gleiter